Karwowo peut désigner en Pologne :
 Karwowo, village du powiat de Łobez, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Karwowo, village du powiat de Police, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Karwowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Karwowo, village de la gmina de Radziłów, dans la voïvodie de Podlachie
 Karwowo, village de la gmina de Rajgród, dans la voïvodie de Podlachie
 Karwowo, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie